Attu fait référence à : 

Attu, une île à l'extrémité occidentale de l'arc des îles Aléoutiennes en Alaska ;
 La bataille d'Attu qui s'y déroula en .
Attu, un village du Groenland.
 Attu, une île de la commune de Pargas en Finlande.
 Une ancienne forme d'écriture, ainsi que la même prononciation, de la cité belge d'Athus.